Governo Salandra può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Antonio Salandra:
Governo Salandra I, in carica dal 21 marzo al 5 novembre 1914;
Governo Salandra II, in carica dal 5 novembre 1914 al 18 giugno 1916.